Юниверсити:
 Юниверсити — статистически обособленная местность, расположенная в округе Хиллсборо (штат Флорида, США).
 Юниверсити — гора на Аляске.
  — станция легкорельсового транспорта C-Train в Калгари.
  — станция системы легкорельсового транспорта города Эдмонтон.
 «Юниверсити» — станция Гонконгского метрополитена.

См. также 
 Юниверсити оф Болтон (стадион)